Мора може да се отнася за:

 Мора, славянска богиня;
 Мора (област), визинтийска административна обраст в Източните Родопи с Перперикон
 Мора, град в щата Минесота, САЩ;
 Мора (Испания), град в Испания;
 Мора (Португалия), град в Португалия;
 Мора (окръг), окръг в Ню Мексико, САЩ
 мора (поезия), единица мярка в античното стихосложение

Мората 
 Мората, персонаж на Туве Янсон.